Beato Giovanni da Montecorvino;
Beato Giovanni Liccio;
Beato Giovanni Cini;
Beato Giovanni Saziari;
Beato Giovanni Vici da Stroncone;
Beato Giovanni da Norcia;
San Giovanni Battista Piamarta.